Le patronyme flamand Meerhaeghe, Meerhaege, Meerhage, Meirhaege, Meirhaeghe, Meiraghe, Merhaege, Merhaegen, Merhaeghe, Merhage ou Meyerhaeghe indique une provenance : le toponyme Meerhage (Wortegem, Ooike, Nieurlet ou Houlle). Le toponyme trouve son origine dans Merehaga: petit bois près d'un étang.

Il existe aussi avec la préposition de lieu van- : van Meerhaeghe, van Meerhaege, van Meirhaege, van Meirhaeghe, van Merhaege, van Merhaegen, van Merhaeghe, van Merhage

 Isabelle Meerhaeghe (1966-), femme politique belge.
 Marcel van Meerhaeghe (1921-2014), économiste belge.

Filip Meirhaeghe (1971-), coureur cycliste belge spécialiste du VTT ;

Jef Van Meirhaeghe (1992-), coureur cycliste belge.

Patronyme flamand